Лутово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Лутово — деревня в Ушачском районе Витебской области.

Россия

Псковская область 
 Лутово — деревня в Великолукском районе.
 Лутово — деревня в Локнянском районе.
 Лутово — деревня в Псковском районе.

Тульская область 
 Лутово — село в Воловском районе.
 Лутово — деревня в Чернском районе.